Поставената под номер 1 Ана Иванович защитаваше титлата си, но загуби на 1/8 финал от Виктория Азаренка.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция